Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nebojša Đorđević e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Sander Groen 1-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Julián Alonso /  Mariano Puerta (semifinali)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)

 Massimo Bertolini /  Sander Groen (finale)
 Nebojša Đorđević /  Marcos Ondruska (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1998